Maksim Roudolfovitch Trouniov - en russe :  et en anglais :  (né le  à Kirovo-Tchepetsk, en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
En 2008, il joue son premier match professionnel avec le Severstal Tcherepovets dans la Superliga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Canadiens de Montréal en , en . La saison suivante, la Superliga devient la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. En , il est sélectionné en équipe de Russie B pour prendre part à un tournoi de l'Euro Ice Hockey Challenge en Slovénie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| Severstal Tcherepovets 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2007-2008|| Severstal Tcherepovets || Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Severstal Tcherepovets || KHL|| 32|| 4|| 1|| 5|| 8|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Severstal Tcherepovets || KHL || 30|| 3|| 2|| 5|| 12|| || || || || 
|-
| 2009-2010||Almaz || MHL || 14|| 10|| 14|| 24|| 58|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2010-2011|| Severstal Tcherepovets|| KHL || 39|| 1|| 6|| 7|| 20|| || || || ||
|-
| 2010-2011|| Almaz || MHL || 9|| 3|| 4|| 7|| 80|| 3|| 0|| 1|| 1|| 8 
|-
| 2011-2012|| Severstal Tcherepovets|| KHL || 49|| 4|| 6|| 10|| 6|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2011-2012|| Almaz || MHL || -|| -|| -|| -|| -|| 8|| 3|| 2|| 5|| 4 
|-
| 2012-2013|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL|| 41|| 6|| 2|| 8|| 24|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=4|2013-2014 || Admiral Vladivostok || KHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Dizel Penza || VHL || 4|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 23|| 2|| 5|| 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2014-2015 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 17|| 2|| 2|| 4|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Severstal Tcherepovets || KHL || 29|| 8|| 4|| 12|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Severstal Tcherepovets || KHL || 33 || 6 || 4 || 10 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Severstal Tcherepovets || KHL || 58 || 17 || 12 || 29 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK Spartak Moscou || KHL || 35 || 7 || 2 || 9 || 32 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || HK Spartak Moscou || KHL || 36 || 2 || 9 || 11 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Severstal Tcherepovets || KHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Saryarka Karaganda || VHL || 12 || 1 || 1 || 2 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 29 || 9 || 8 || 17 || 32 || 7 || 1 || 2 || 3 || 27
|-
| 2022-2023 || Humo Tachkent || Kazakhstan || || || || || ||

Au niveau international 

|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 2|| 4 || 4|| align="left"|Sixième de l'élite

Références 

Naissance en septembre 1990
Joueur russe de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du Dizel Penza
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Saryarka Karaganda